Osoby o tym nazwisku:
 Janna Angelopulu-Daskalaki – grecka działaczka polityczna i sportowa, prawniczka
 Katerina Daskalaki – grecka dziennikarka i pisarka, posłanka do Parlamentu Europejskiego